Geneesmiddel
 Geneeskunde (studie), de studie die opleidt tot arts